Lliçà d'Amunt kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lliçà d'Amunt (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Lliçà d'Amunt (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar